La nazionale di pallavolo femminile del Senegal è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Senegal ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Senegal.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile del Senegal